ekspozycja – synonim słów: pokaz, wystawa
  ekspozycja w architekturze
 ekspozycja w biologii
 ekspozycja w fizyce i dozymetrii
 ekspozycja w fotografii
 ekspozycja w geografii
 ekspozycja w handlu
 ekspozycja w literaturze
 ekspozycja w muzyce
 ekspozycja w reklamie
 ekspozycja sztuki – wystawa sztuki
 ekspozycja we wspinaczce
 ekspozycja kredytowa w bankowości
 ekspozycja w psychoterapii